CHPF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 775 амінокислот, а молекулярна маса — 85 467.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, мітохондрії, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки